Baudrexel ist der Nachname von

 Martin Baudrexel (* 1970), deutscher Koch
 Philipp Jakob Baudrexel (1627–1691), deutscher Theologe und Komponist